John Sholto Douglas ist der Name folgender Personen:

* John Sholto Douglas, 9. Marquess of Queensberry (1844–1900), schottischer Adliger, siehe John Douglas, 9. Marquess of Queensberry
 John Charles Sholto Douglas (1927–2016), schottischer Landbesitzer und Politiker, siehe John Douglas, 21. Earl of Morton

Siehe auch:
 John Sholto Douglass, 15. Laird of Tilquhillie (1838–1874), schottisch-österreichischer Naturkundler und Fabrikant